Никола Милошевић може да се односи на:

 Никола Милошевић (1929—2007), члан Српске академије науке и уметности
 Никола Милошевић (1993), српски фудбалер
 Никола Милошевић (1996), српски фудбалер